Pour les autres communes, voir Liste des communes d'Algérie.

La wilaya de Tébessa possède 28 communes

Communes de la wilaya de Tébessa 

Le tableau suivant donne la liste des communes de la wilaya de Tébessa, en précisant pour chaque commune : son code ONS, son nom, sa population et sa superficie.

Voir aussi

Articles connexes 
Wilaya de Tébessa
Daïras de la wilaya de Tébessa

Tebessa